Angus Deaton – economista britannico, Premio Nobel per l'economia 2015 
 Les Deaton –  cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Nicola Deaton – giocatore di ping pong inglese